Brian Willsie, kanadski hokejist, * 16. marec 1978, London, Ontario, Kanada.

Willsie je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V sezoni 2004/2005 je igral za HDD ZM Olimpijo v mednarodni ligi in slovenski ligi. Po NHL klubih Colorado Avalanche in Washington Capitals je igral tudi za Los Angeles Kings. Skupno je v ligi NHL odigral 381 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 52 golov in 57 podaj, ter deset tekem končnice, na katerih je dosegel po gol in podajo. Ob koncu kariere je igral še za TPS Turku v finski ligi, EHC Kloten v švicarski ligi, KHL Medveščak v ligi KHL in Örebro IK v švedski ligi.

Pregled kariere 

|-
| Guelph Storm
| OHL
| 95/96
|
| 65
| 13
| 21
| 34
|
| 18
|
| 16
| 4
| 2
| 6
|
| 6
|-
| Guelph Storm
| OHL
| 96/97
|
| 64
| 37
| 31
| 68
| +3
| 37
|
| 18
| 15
| 4
| 19
|
| 10
|-
| Guelph Storm
| OHL
| 97/98
|
| 57
| 45
| 31
| 76
| +28
| 41
|
| 12
| 9
| 5
| 14
|
| 18
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 98/99
|
| 72
| 19
| 10
| 29
| -8
| 28
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 99/00
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 99/00
|
| 78
| 20
| 39
| 59
| +1
| 44
|
| 12
| 2
| 6
| 8
| +4
| 8
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 00/01
|
| 48
| 18
| 23
| 41
| +5
| 20
|
| 12
| 7
| 2
| 9
| +3
| 14
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 01/02
|
| 56
| 7
| 7
| 14
| +4
| 14
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 02/03
|
| 12
| 0
| 1
| 1
| 0
| 15
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 02/03
|
| 59
| 29
| 28
| 57
| +2
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 03/04
|
| 49
| 10
| 5
| 15
| -7
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 12
| 7
| 6
| 13
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 2
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 04/05
|
| 53
| 24
| 17
| 41
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 05/06
|
| 82
| 19
| 22
| 41
| -19
| 77
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 06/07
|
| 81
| 11
| 10
| 21
| -20
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 07/08
|
| 53
| 4
| 8
| 12
| -8
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 08/09
|
| 42
| 1
| 3
| 4
| -6
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lake Erie Monsters
| AHL
| 08/09
|
| 12
| 8
| 6
| 14
| +7
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 09/10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lake Erie Monsters
| AHL
| 09/10
|
| 75
| 26
| 31
| 57
| -24
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 10/11
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 10/11
|
| 76
| 30
| 38
| 68
| +27
| 68
|
| 6
| 2
| 3
| 5
| 0
| 6
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 11/12
|
| 68
| 18
| 26
| 44
| -8
| 88
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 12/13
|
| 48
| 24
| 11
| 35
| +1
| 105
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 12/13
|
| 6
| 1
| 5
| 6
| +4
| 0
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| -1
| 2
|-
| KHL Medveščak
| KHL
| 13/14
|
| 13
| 2
| 3
| 5
| -6
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 13/14
|
| 33
| 11
| 14
| 25
| -1
| 88
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska liga
| 13/14
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| 0
| 6
|
| 9
| 3
| 0
| 3
| -1
| 8
|-
| Örebro IK
| Švedska liga
| 14/15
|
| 55
| 9
| 12
| 21
| -4
| 16
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -6
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1283
| bgcolor="#7FFF00" |394
| bgcolor="#7FFF00" |412
| bgcolor="#7FFF00" |806
| bgcolor="#7FFF00" |-30
| bgcolor="#7FFF00" |972
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |109
| bgcolor="#7FFF00" |47
| bgcolor="#7FFF00" |25
| bgcolor="#7FFF00" |72
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |80
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Colorado Avalanche)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Hokejisti Guelph Storm
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Lake Erie Monsters
Hokejisti Hamilton Bulldogs
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti EHC Kloten
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti Örebro IK